Urbanice bezeichnet mehrere Orte

 Urbanice (Urbanitz), Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
 Urbanice u Praskačky (Urbanitz), Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien
 Urbanice, Ortsteil der Stadt-und-Land-Gemeinde Wieluń, Powiat Wieluński, Polen